867 км, 867-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 867 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ульяновская область). Код  643961. 
 867 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Архангельская область). Код  297968.